Авдеево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Авдеево — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Авдеево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Авдеево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Авдеево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Авдеево — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Авдеево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Авдеево — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Авдеево — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Авдеево — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Авдеево — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Авдеево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Авдеево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Авдеево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Авдеево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Авдеевская стоянка — верхнепалеолетическая стоянка в Октябрьском районе Курской области.